Hans John ist der Name folgender Personen:
 Hans John (Maler) (1888–1973), deutscher Maler
 Hans John (Marineoffizier) (* 1903), deutscher Kapitän zur See
 Hans John (Widerstandskämpfer) (1911–1945), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Hans John (Musikwissenschaftler) (* 1936), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hanns John